George Jones – australijski lotnik
 George Jones (muzyk) – amerykański muzyk country
 George Jones (senator) – amerykański senator